Ла́герна ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Лагерна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Лагерна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Лагерна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Лагерна вулиця — вулиця в місті Харків.

Лагерна вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Лагерна вулиця — вулиця в місті Казань.
 Лагерна вулиця — вулиця в місті Кострома.
 Лагерна вулиця — вулиця в місті Псков.
 Лагерна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Колишні назви 
 Перша Лагерна вулиця — колишня назва вулиці Бреуса у місті Одеса.
 Друга Лагерна вулиця — колишня назва вулиці Багрицького у місті Одеса.
 Лагерна вулиця — колишня назва вулиці Табірної в місті Київ.

Вулиці